Vojnići (Ljubuški, BiH)
Vojnići (Foča-Ustikolina, BiH)